Цаккар () — название географических объектов в Армении:
 Цаккар — река в Гехаркуникской области.
  — село в Гехаркуникской области.
  — небольшой горный хребет в Сюникской области.
  — гора, высшая точка этого хребта.